Alberto Eliani (1922-2000) – calciatore e allenatore di calcio italiano
 Luca Eliani (1972) – doppiatore italiano